Heart of Stone kan avse 

 Heart of Stone (Star Trek: Deep Space Nine) – ett avsnitt av Star Trek: Deep Space Nine

Musik

Album
 Heart of Stone (album av Cher) – ett album av Cher från 1989

Sånger
 Heart of Stone (sång av Rolling Stones) – en sång av Rolling Stones från 1964
 Heart of Stone – en rocklåt och musiksingel från 1988 av Bucks Fizz
 Heart of Stone (sång av Taylor) – en sång av Taylor Dayne från albumet Can't Fight Fate 1990
 Heart of Stone (låt av Raveonettes)– en låt av The Raveonettes, från albumet In and Out of Control'''
 Heart of Stone (låt av Underoath) – en låt av Underoath på debutalbumet Act of Depression Heart of Stone (singel av David A. Stewart) – en singel från David A. Stewarts album Greetings from the Gutter''